2001/02 was het 91ste seizoen in de Oostenrijkse voetbalcompetitie. De hoogste klasse was de max.Bundesliga, daaronder was de Erste Division.

De derde klasse bestond uit de Regionalliga Ost (Wenen, Niederösterreich en Burgenland), Regionalliga West (Salzburg, Tirol en Vorarlberg) en de Regionalliga Mitte (Kärnten, Oberösterreich en Steiermark).

max.Bundesliga 
FC Tirol Innsbruck kon zich voor de derde keer tot kampioen kronen, maar ging omwille van een miljoenenschuld na dit seizoen in vereffening. Hierdoor degradeerde VfB Admira Wacker Mödling niet en werden de Europese tickets doorgeschoven.

Eindstand

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Scheidsrechters

Meeste speelminuten

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2001/02 uitkwamen in de Bundesliga.

FC Tirol Innsbruck

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Tirol Innsbruck, die in het seizoen 2001/02 onder leiding van trainer-coach Joachim Löw voor de derde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oostenrijk werden en zo andermaal de landstitel prolongeerden.

Erste Division

Zie ook
Oostenrijkse voetbalbeker 2001/02

Oostenrijks voetbalseizoen
Competitievoetbal 2001/02